Kals bezeichnet:

 Kals am Großglockner, Gemeinde im österreichischen Bezirk Lienz (Osttirol) 

Kals ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Kals (1923–2016), deutsche Künstlerin
 Elisabeth Kals (* 1966), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Hans Kals (1927–1989), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Schriftsteller, Mundartdichter
 Johann Wilhelm Kals (1700–1781), reformierter Theologe
 Sepp Kals (1911–1981), österreichischer Bildhauer